Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Bruges pour les noms de rues commençant par la lettre P.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Liste des monuments historiques de Bruges
Bruges P

nl:Lijst van onroerend erfgoed in Brugge/P-R